Een verkeersweg:
 N636 (België)
 N636 (Frankrijk)
 N636 (Nederland), zie Provinciale weg 636
 N-636 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing